Ongelijkheid (wiskunde)
 Economische ongelijkheid, met als maat bijvoorbeeld de Gini-index
 Sociale ongelijkheid
 Sociale stratificatie